Сезон 2000/01 это 98-й сезон в истории Южной Лиги.

Премьер дивизион 

В Премьер дивизион пришло пять новых команд:
 Фишер Атлетик, повысились как чемпионы Первого дивизиона Восток
 Фолкстон Инвикта, повысились как серебряные призёры Первого дивизиона Восток
 Мур Грин, повысились как серебряные призёры Первого дивизиона Запад
 Стаффорд Рейнджерс, повысились как чемпионы Первого дивизиона Запад
 Уэллинг Юнайтед, вылетели из Конференции

Таблица Лиги

Первый дивизион Восток 

В Первый дивизион Восток пришло пять новых команд:
 Банбери Юнайтед, повысились из Греческой лиги (Hellenic Football League)
 Грэнтем Таун, вылетели из Премьер дивизиона
 Хистон, повысились из Лиги восточных графств (Eastern Counties Football League)
 Лэнгни Спортс повысились из Лиги Суссекса (Sussex County League)
 Ротвелл Таун, вылетели из Премьер дивизиона

Таблица Лиги

Первый дивизион Запад 

В Первый дивизион Запад пришли четыре новые команды:
 Аверстон Юнайтед вылетели из Премьер дивизиона
 Глостер Сити, вылетели из Премьер дивизиона
 Манготсфилд Юнайтед повысились из Западной лиги (Western Football League)
 Рагби Юнайтед переведены из Первого дивизиона Восток

Таблица Лиги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2000
Футбол в Англии в сезоне 2000/2001
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001